Op Roland Garros 1980 speelden de vrouwen in het dubbelspel van maandag 26 mei tot en met zondag 8 juni 1980.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Betty Stöve en Wendy Turnbull hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Stöve speelde samen met de Joegoslavische Mima Jaušovec en bereikte de halve finale. Turnbull en de Amerikaanse Chris Evert-Lloyd kwamen tot de kwartfinale.

Het eerste reekshoofd, Billie Jean King en Ilana Kloss, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Kathy Jordan en Anne Smith won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste Argentijnse koppel Ivanna Madruga en Adriana Villagrán in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel (waarvan de eerste op de grandslamtoernooien). Jordan had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Smith vijf.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Eén Nederlandse vrouw speelde mee:
 Betty Stöve en Mima Jaušovec waren het vierde reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1980